Gok  – Stato del Sudan del Sud
 gok – codice ISO 639-3 della lingua gowli